Алексей Иванович Дьячков (5 августа 1900 — 29 сентября 1968) — советский педагог-дефектолог, доктор педагогических наук (1957), профессор (1958). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 5 августа 1900 года в с. Крюково (ныне — Мещовского района Калужской области). После школы с 1921 года работал учителем, с 1925 — инспектором отдела народного образования.

В 1931 году окончил дефектологический факультет 2-го МГУ. По окончании института преподавал в ВУЗах Москвы.

В первые дни войны ушёл в народное ополчение, был тяжело ранен.

С 1942 года — в МГПИ им. В. И. Ленина: заведующий кафедрой сурдопедагогики, декан дефектологического факультета; с 1951 года — директор Научно-исследовательского института дефектологии АПН СССР.

Скончался в 1968 году. Похоронен на .

Научная деятельность 
Область научных интересов: методики обучения слабослышащих детей.

Избранные труды 
 Хрестоматия по истории воспитания и обучения глухонемых детей в России. Т. 1. М.;
 Методика преподавания арифметики в шк. глухонемых. 2-е изд. М., 1953;
 Воспитание и обучение глухонемых детей. М., 1957.

Награды 
 медаль К. Д. Ушинского (1960)
 орден высшей степени Всемирной федерации глухих (1971).

Примечания

Литература 
 Слезина Н. Ф. А. И. Дьячков // Дефектология. — 1970. — № 4.
 А. И. Дьячков (К 80-летию со дня рождения) // Дефектология. — 1980. — № 6.

Ссылки 
 Дефектология. Дьячков Алексей Иванович
 Музей Института коррекционной педагогики. Дьячков Алексей Иванович
 Дьячков Алексей Иванович

Родившиеся в Мещовском районе
Выпускники 2-го МГУ
Преподаватели МПГУ
Педагоги СССР
Сурдопедагоги
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны